

Toponimi 
 Shahpura – città del distretto di Bhilwara, Rajasthan
 Shahpura – città del distretto di Dindori, Madhya Pradesh
 Shahpura – città del distretto di Jabalpur, Madhya Pradesh
 Shahpura – città del distretto di Jaipur, Rajasthan

Storia 
 Shahpura - Stato storico dell'India